Osoby o tym nazwisku:
 Gurgen Hajrapetian – radziecki oficer
 Luara Hajrapetian – ormiańska piosenkarka
 Lewon Hajrapetian – ormiański piłkarz